Tawang bezeichnet

 Tawang, Kleinstadt in Arunachal Pradesh (Indien)
 Tawang (Distrikt), Verwaltungseinheit von Arunachal Pradesh (Indien)
 Tawang (Fluss), auch Tawang Chu, Fluss in Arunachal Pradesh (Indien) und Bhutan